Castell de Guadalest kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guadalest, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Castell de Guadalest (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar